1-й армійський корпус → 2-й армійський корпус
Пе́рший армі́йський ко́рпус (1-й армійський корпус, 1 АК) — найменування армійського корпусу в багатьох країнах світу.

Країни світу 
 1-й армійський корпус (Азербайджан)
 I армійський корпус (Австро-Угорщина)
 I армійський корпус (Велика Британія)
 I армійський корпус (Військо Польське на Заході)
 1-й армійський корпус (Греція)
 1-й армійський корпус (Канада)
 1-й армійський корпус (КНДР)
 I армійський корпус (Німецька імперія)
 1-й армійський корпус (Південна Корея)
 I армійський корпус (США)
 I армійський корпус (Третій Рейх)
 1-й армійський корпус (Україна) — існував у 1992—1996 роках
 I армійський корпус (Франція)

Росія 
 1-й Кавказький армійський корпус (Російська імперія)
 1-й Сибірський армійський корпус (Російська імперія)
 1-й Туркестанський армійський корпус (Російська імперія)
 1-й армійський корпус (ЗС Півдня Росії)
 1-й Волзький армійський корпус
 1-й армійський корпус (СРСР)
 1-й армійський корпус (РФ) — оперативно-тактичне з'єднання окупаційних військ на українському Донбасі, існує з 2015 року
 1-й армійський корпус (Російська імперія)

Див. також 
 1-й корпус
 6-й корпус